George Clinton puede referirse a:

George Clinton, músico y cantante funk norteamericano;
George Clinton, político y militar norteamericano, Vicepresidente de los Estados Unidos en 1805;
George Clinton, militar británico, gobernador de Nueva York en tiempos de la colonia.